Mulamba ist der Familienname folgender Personen:

 Léonard Mulamba (1928–1986), kongolesischer Premierminister
 Pierre Ndaye Mulamba (1948–2019), kongolesischer Fußballspieler